Jovan Radivojević, vukovarski pravoslavni svećenik
 Jovan Radivojević (ban), ban Dunavske banovine
 Jovan Radivojević (nogometaš), srpski nogometaš